Хна — краска из высушенных листьев лавсонии.
 Хенна (Иран) — небольшой город в центральном Иране, в провинции Исфахан.
 Хенна — индийско-пакистанский художественный кинофильм 1991 года.